Damour ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Alexis Damour (1808–1902), französischer Mineraloge
 Loïc Damour (* 1991), französischer Fußballspieler
 Thibault Damour (* 1951), französischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Damur oder Damour (arabisch الدامور), Küstenort im Libanon
 Nahr ad-Damur, Fluss im Libanon
 D’Amour
 D’Amours